Finneran est un nom propre irlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Katie Finneran (1971-), actrice américaine ;
 Siobhan Finneran (1967-), actrice britannique ;
 Sharon Finneran (1946-), nageuse américaine.

Patronyme irlandais